Aze of AZE kan verwijzen naar:

aze, de ISO 639-2-taalcode voor het Azerbeidzjaans
AZE, de drieletterige ISO 3166-1-landcode voor Azerbeidzjan
AZE, de drieletterige IOC-landcode voor Azerbeidzjan
AZE, de Duitse kentekencode voor het voormalige Duitse district Anhalt-Zerbst

Zie ook 
Azé (doorverwijspagina)